Buka steht für:

 eine Insel von Papua-Neuguinea, siehe Buka
 eine Stadt auf der Insel Buka in Papua-Neuguinea, siehe Buka (Stadt)
 ein Distrikt auf der Insel Buka in Papua-Neuguinea, siehe Buka (Distrikt)
 eine Bucht der indonesischen Insel Roti, siehe Bucht von Buka
 Buka (Schiff), Stationsdampfer des Kaiserlichen Gouvernements von Deutsch-Neuguinea
 Praxis des Weinens im Sufismus, siehe Bukāʾ (Sufismus)

Buka als Familienname:

 Ágnes Buka (* vor 1950), ungarische Physikerin 
 Felix Buka (1852–1896), deutscher Mathematiker, Physiker und Pädagoge